Paraíba steht für:

 Paraíba, ein Bundesstaat im Nordosten Brasiliens
 Rio Paraíba, eigentlich Rio Paraíba do Norte, Fluss im brasilianischen Bundesstaat Paraíba
 Paraíba do Meio, ein Fluss im brasilianischen Bundesstaat Alagoas
 Paraíba do Sul, eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro
 Rio Paraíba do Sul, ein Fluss in den brasilianischen Bundesstaaten São Paulo und Rio de Janeiro
 Paraíba (D-28), ein brasilianischer Zerstörer

Paraíba ist der Spitzname folgender Personen:
 Dudu Paraíba (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Jaílton Paraíba (* 1990), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Marcelinho, auch Marcelo dos Santos oder Marcelinho Paraíba, brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Pereira Berto Junior, besser bekannt als Carlinhos Paraíba, brasilianischer Fußballspieler
 Inschrift von Parahyba, umstrittene Tafel mit phönizischen Inschriften, gefunden bei João do Pessoa, früher Parahyba
 Erzbistum Paraíba